Ральф Ингерсолл:
Ральф Айзекс Ингерсолл (1789—1872) — американский юрист, политик и дипломат.
 Ральф Макаллистер Ингерсолл (1900—1985) — американский писатель и издатель.